Francesco Salerno (politico 1925) – senatore dal 1972 al 1992
Francesco Salerno (politico 1948) – sindaco di Barletta dal 1998 al 2006
Francesco Saverio Salerno – vescovo cattolico italiano